Martin Steinegger, né le  à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991||HC Bienne||LNA||34||0||0||0||8||3||0||0||0||2
|-
|1991-1992||HC Bienne||LNA||35||4||2||6||42||4||0||1||1||4
|-
|1992-1993||HC Bienne||LNA||33||2||9||11||53||4||0||2||2||6
|-
|1993-1994||HC Bienne||LNA||36||5||5||10||80||6||5||1||6||26
|-
|1994-1995||HC Bienne||LNA||36||5||7||12||44||6||0||6||6||24
|-
|1995-1996||CP Berne||LNA||36||6||13||19||62||7||1||0||1||8
|-
|1996-1997||CP Berne||EHL||6||1||1||2||10||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997||CP Berne||LNA||43||2||11||13||64||13||3||3||6||18
|-
|1997-1998||CP Berne||EHL||5||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||CP Berne||LNA||37||5||12||17||62||7||1||0||1||8
|-
|1998-1999||CP Berne||LNA||42||10||13||23||80||6||0||1||1||16
|-
|1999-2000||CP Berne||LNA||44||8||10||18||70||5||1||1||2||16
|-
|2000-2001||CP Berne||LNA||41||4||14||18||89||10||4||4||8||18
|-
|2001-2002||CP Berne||LNA||43||8||16||24||116||6||1||2||3||4
|-
|2002-2003||CP Berne||LNA||44||6||7||13||99||13||2||3||5||26
|-
|2003-2004||CP Berne||LNA||36||4||15||19||80||15||0||5||5||56
|-
|2004-2005||CP Berne||LNA||44||8||16||24||72||11||1||4||5||31
|-
|2005-2006||CP Berne||LNA||39||0||6||6||56||6||1||0||1||33
|-
|2006-2007||CP Berne||LNA||35||1||6||7||58||17||0||1||1||28
|-
|2007-2008||CP Berne||LNA||38||1||5||6||95||6||1||0||1||12
|-
|2008-2009||HC Bienne||LNA||26||1||7||8||42||3||0||1||1||18
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||42||4||10||14||112||10||0||4||4||10
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||46||1||14||15||58||5||0||0||0||4
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||26||0||1||1||55||5||0||1||1||4

|843||85||199||284||1493||165||21||40||61||337

Carrière internationale 

|1990||CE jr.||6||0||0||0||4||
|-
|1992||CM jr.||6||0||0||0||8||
|-
|1993||CM||7||0||0||0||6||
|-
|1997||CM B||7||0||3||3||6||
|-
|1998||CM||9||2||1||3||10||
|-
|1999||CM||6||0||0||0||10||
|-
|2000||CM||7||0||0||0||2||
|-
|2001||CM||6||1||1||2||2||
|-
|2002||JO||4||0||0||0||6||
|-
|2002||CM||6||1||1||2||6||
|-
|2003||CM||7||0||0||0||10||
|-
|2004||CM||7||0||1||1||4||
|-
|2006||CM||6||0||0||0||4||
|-
|2007||CM||4||0||0||0||6||

Palmarès 

 Champion de Suisse de LNA en 1997 et 2004 avec le CP Berne

Distinction 
Il joua 219 matchs pour l’équipe suisse, record pour un défenseur.

Notes et références

Notes

Références 

Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Naissance en février 1972
Naissance à Bienne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HC Bienne
Joueur du CP Berne
Défenseur de hockey sur glace